

Persone 
 Alison Pill (1985) – attrice canadese

Geografia

Austria 
 Pill – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)

Italia 
 Pill – nome tedesco di Bovile, frazione del comune di Moso in Passiria nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Regno Unito 
 Pill – località del North Somerset, autorità unitaria nel Somerset (Inghilterra)

Pagine correlate 
 PIL (disambigua) – pagina di disambiguazione